Даугай () — город в Алитусском районе Литвы. Административный центр староства.

География 
Расположен в 22 км от Алитуса и в 88 км от Вильнюса. Находится на берегу озера Даугай.

История 

Впервые упоминается в 1384 году в хронике Тевтонского Ордена как поселение Дауги на дороге из Трок в Вильню. В 1792 году получил права города. В 1793 году сейм Речи Посполитой лишил Дауги прав города.
При третьем разделе Речи Посполитой в 1795 году вошёл в состав Трокского уезда Виленской губернии Российской империи со статусом местечка, которое носило название Дауги. С 1940 года находился в Алитусском районе Литовской ССР. В 1956 году получил статус города. В 1950—1959 годах был центром Даугайского района. С 1991 года входит в состав Литвы. современный герб утверждён 4 августа 1998 года.

Население

Экономика 
В советское время в городе действовал молокозавод, было развито рыболовство.

Достопримечательности 
 Костёл Провидения Божьего

Ссылки

Примечания 

Города Литвы